Сергей (Серго) Парменович Котрикадзе (, 9 августа 1936, Чохатаури, Грузинская ССР, СССР — 3 мая 2011, Стокгольм, Швеция) — советский футболист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР (1969).

Биография 
Младший брат Александра Котрикадзе. Выступал за «Динамо» Тбилиси и «Торпедо» Кутаиси. За олимпийскую сборную СССР провёл два матча.

В 1962 году в составе сборной СССР отправился на чемпионат мира в Чили, где не сыграл ни одного матча, а сборная дошла до четвертьфинала.

В 1963 году сыграл два матча за олимпийскую сборную СССР. Первый — 22 июля против сборной Финляндии (7:0). Второй — 1 августа в гостях также против Финляндии (4:0).

С 1971 года — на тренерской работе. В 1971—1973 гг. — тренер Динамо (Тбилиси), в 1974—1977 гг. — тренер школы «Динамо» (Тбилиси). Начальник команды «Локомотив» Тбилиси (1997–98). Главный тренер команд «ВИТ Джорджия» (Тбилиси; 1999–2000) и «Локомотив» Тбилиси (2001). Работал тренером вратарей в юношеских сборных Грузии, скончался 3 мая 2011 года от сердечного приступа, сопровождая юношескую сборную Грузии на турнир в Швеции.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1964
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1959, 1962, 1967
 Лучший вратарь СССР: 1962
 Включён в список 33 лучших футболистов сезона в СССР: 1960—1963 (каждый раз — № 3)
 В 2000 году признан лучшим вратарём Грузии XX века

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте «RusTeam.ru»
 9 августа родились. «Championat.ru»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Грузии
Тренеры ФК «ВИТ Джорджия»
Тренеры ФК «Локомотив» Тбилиси